Simeon II van Alexandrië, koptisch patriarch van Alexandrië (830)
 Simon II van Jeruzalem, patriarch van Jeruzalem (1084-1106)
 Simeon II van Antiochië, Grieks-orthodox patriarch van Antiochië (1245-1268)
 Simeon II (Maronitisch), Maronitisch patriarch (1297-1339)
 Simeon van Saksen-Coburg en Gotha (*1937), de laatste tsaar van Bulgarije (1943-1946)